Kempis ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Maximilian von Kempis (1757–1823), kurkölnischer Politiker und Bürgermeister der Stadt Köln
 Nicolaus à Kempis (* um 1600–1676), niederländisch-belgischer Organist und Komponist
 Stefan von Kempis (* 1970), deutscher Journalist, Leiter der deutschsprachigen Redaktion von Vatican News
 Thomas a Kempis (lat. Thomas von Kempen) (* um 1380 als Thomas Hemerken [Hämmerlein]; † 1471) Augustiner-Chorherr und Mystiker